La cathédrale de Cadix est une église catholique romaine, siège du diocèse de Cadix et Ceuta, à Cadix, dans la province espagnole d'Andalousie.

Elle se trouve sur le site d'une ancienne cathédrale, terminée en 1260 et détruite par un incendie en 1596. La reconstruction a été supervisée par l'architecte , qui a également construit la cathédrale de Grenade.

Le résultat est un édifice typique de l'architecture baroque, construit sur une période de 116 ans dont la longueur a occasionné de nombreuses modifications des plans initiaux ; elle intègre notamment des éléments de style rococo, et fut terminée en style néoclassique.

Ses chapelles possèdent de nombreuses peintures et reliques provenant de l'ancienne cathédrale et de nombreux monastères espagnols.

Dans la crypte, sont enterrés le compositeur Manuel de Falla  et le poète , tous deux nés dans la ville.

Protection 
L'édifice fait l’objet d’un classement en Espagne au titre de bien d'intérêt culturel depuis le .

Notes et références

Source

Article connexe 
 Liste des cathédrales d'Espagne

Cadix
Cadix
Monument dans la province de Cadix